Michał Choromański (ur.  w Jelizawietgradzie, zm. 24 maja 1972 w Warszawie) – polski pisarz i dramaturg. Laureat Nagrody Młodych Polskiej Akademii Literatury.

Życiorys 

Urodził się w Jelizawietgradzie (obecnie Kropywnycki) jako syn Konstantego Choromańskiego, medyka (który w 1918 zginął w Kijowie od wybuchu bomby) i Aleksandry (z domu Rogasskiej). Po śmierci ojca zmuszony był pracować, by utrzymać siebie, matkę i siostrę. Był m.in. korepetytorem, nauczycielem rysunku, dziennikarzem oraz pomocnikiem piekarza. Interesował się również malarstwem i stworzył w tym czasie kilka portretów. W młodym wieku zapadł na gruźlicę kości i płuc. Wtedy zaczęła się jego tułaczka po szpitalach i sanatoriach. W 1924 wraz z matką i siostrą przybył do Polski. Studiował pedagogikę i psychologię.

Podczas pobytu w Zakopanem zainteresowali się nim Karol Szymanowski i Kazimierz Wierzyński. Ten ostatni przedstawił młodego pisarza (piszącego wówczas po rosyjsku) Marii Kasprowiczowej, wdowie po Janie Kasprowiczu na „Harendzie”. Tak zaczęła się błyskawiczna kariera Choromańskiego. Józef Wittlin pisał o Białych braciach – pierwszej powieści napisanej przez Choromańskiego po polsku: 

W latach trzydziestych XX wieku napisał Zazdrość i medycynę, Opowiadania dwuznaczne, Skandal w Wesołych Bagniskach oraz kilka dramatów. Wiosną 1933 wyjechał do Szwajcarii, gdzie w maju leczył gruźlicę w sanatorium w Leysin. Wynajął też część willi „Chimera” w Zakopanem. Tu spotykał się m.in. z Witkacym i Tadeuszem Dołęgą-Mostowiczem. W tym okresie dużo podróżował do Argentyny, Brazylii i Afryki Zachodniej.

Niedługo po wybuchu II wojny światowej poślubił tancerkę i choreografkę Ruth Sorel. Ze względu na jej żydowskie pochodzenie oboje zmuszeni byli opuścić okupowaną Polskę w 1940. Choromański spędził siedemnaście lat na emigracji – najpierw w Brazylii, potem w Kanadzie. W Montrealu Ruth prowadziła szkołę baletową, Choromański cierpiał jednak na niemoc twórczą. Po powrocie do kraju w 1957 zaczął pracować ze zdwojoną siłą. Niemalże co roku wydawał nową powieść, nie spotykał się jednak z zainteresowaniem krytyków. Czuł się osamotniony i odrzucony. Zmarł nagle 24 maja 1972. Pochowany na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie (kwatera 17B-5-30).

Twórczość 

 Biali bracia (1931)
 Zazdrość i medycyna (1932), ekranizacja (1973)
 Opowiadania dwuznaczne (1934)
 Szpital Czerwonego Krzyża (druk w „Czasie” 1937, wyd. odrębne 1959)
 Prolegomena do wszelkich nauk hermetycznych (1958)
 Schodami w górę, schodami w dół (1965), ekranizacja (1988)
 Dygresje na temat kaloszy (1966)
 Makumba, czyli drzewo gadające (1968)
 W rzecz wstąpić (1968)
 Słowacki wysp tropikalnych (1969)
 Głownictwo, moglitwa i praktykarze (1969)
 Kotły Beethovenowskie (1970)
 Różowe krowy i szare scandalie (1970)
 Miłosny atlas anatomiczny (1972)
 Memuary (1976, wcześniej drukowane w „Przekroju”)
 Opowiadanie wariackie (1979) 
 Skandal w Wesołych Bagniskach (1993); na podstawie powieści polski horror komediowy Horror w Wesołych Bagniskach (1995)

Ekranizacje 

 Zazdrość i medycyna, reż. Janusz Majewski, 1973
 Schodami w górę, schodami w dół, reż. Andrzej Domalik, 1988
 Horror w Wesołych Bagniskach, reż. Andrzej Barański, 1995

Zobacz też 
 Henryk Worcell

Przypisy

Bibliografia 
 Marek Sołtysik, Świadomość to kamień: kartki z życia Michała Choromańskiego. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 1989 
 Andrzej Konkowski, Michał Choromański. Warszawa: PIW, 1980
 Artykuł w portalu culture.pl

Laureaci Nagrody Młodych Polskiej Akademii Literatury
Ludzie urodzeni w Kropywnyckim
Pisarze związani z Zakopanem
Pochowani na Powązkach-Cmentarzu Wojskowym w Warszawie
Polscy dramaturdzy XX wieku
Polscy pisarze dwudziestolecia międzywojennego
Polscy pisarze współcześni
Polscy prozaicy XX wieku
Urodzeni w 1904
Zmarli w 1972